Abd Allah I Al-Sabah (1740-1814) – sceicco kuwaitiano
 Abd Allah II Al-Sabah (1814-1892) – sceicco kuwaitiano
 Abd Allah III al-Salim Al Sabah (1895-1965) – emiro kuwaitiano

Pagine correlate
 Al Sabah